Hiroshi Mori  född 1959, är en japansk astronom.

Minor Planet Center listar honom som H. Mori och som upptäckare av 45 asteroider. Alla upptäckterna gjordes tillsammans med landsmannen Masaru Arai.

Asteroiden 19190 Morihiroshi är uppkallad efter honom.

Asteroider upptäckta av Hiroshi Mori

Se även 
 Astronomiska upptäckter av Hiroshi Mori

Referenser 

Japanska astronomer under 1900-talet
Födda 1958
Män
WP:Projekt Japan